Елань — деревня в Тобольском районе Тюменской области, входит в состав Хмелевского сельского поселения.

Раньше называлась Чхзизова, упоминается в переписи деревень «Список населенных мест по сведениям 1868—1869 годов».

С 26 марта 1982 года вошла в Хмелевский сельсовет Тобольского района.

Население

Литература 
 Тобольская губерния. Список населенных мест по сведениям 1868—1869 годов, Санкт-Петербург, 1871, с. 9.

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района